Clément, dit « Kens » est un artiste indépendant français, né le 12 novembre 1989, en banlieue parisienne.

Auparavant membre du collectif international Calligraffiti Ambassadors, désormais actif en solo et au sein du collectif ARM Crew.

Il vit et travaille en Essonne.

Biographie 
Né en 1989, Kens grandit à travers l’art et ses expressions multiples.

Après ses dessins d’enfants, d'adolescents, issus de la génération des années 1990, il s'implique dans l'art du graffiti dès son adolescence, découvrant à la même période le monde du hip-hop, l’essor de ce mouvement, ses multiples références, et sa force à la fois contestataire et poétique.

C’est plongé dans le mouvement hip-hop et rap, plutôt teinté "indépendant" et dans le style "boom-bap", penchant vers le jazz et la soul, que Clément, "dit Kens", forge ses sensibilités et influences artistiques, accompagné par ce mouvement culturel regroupant des branches éparses (danse, graffiti, rap, dee-jJaying, beat-box...).

Autour de 2008, alors déjà dans une production artistique s’exerçant dans le dessin, la peinture, et le muralisme, il tourne son cursus scolaire vers des études supérieure en école supérieure à l’ESAD d’Orléans, spécialisé dans le design graphique. Au même moment, il répond à des commandes pour réaliser des fresques murales, toiles… pour des clients privés et publiques, notamment aidé d'associations culturelles. Elargissant petit à petit son secteur d’activités comme les divers domaines dans lesquelles sa pratique et ses projets s’inscrivent. Membre de l’association Orléanaise Central Ressource, lié d’affinités avec d’autres artistes/designers/musiciens, il participe à l’organisation d’événements pluri-disciplinaires, mêlant souvent la création visuelle avec la scène musicale locale ou confirmée, souvent orienté hip-hop. 

Alors très productif, tant sur le dessin, le travail typographique, le muralisme, l’illustration et ses études graphiques, c’est en 2012-2013 qu’il commence à placer la majeure partie de sa recherche autour de l’art de la calligraphie.

Dans une interprétation, non pas littéraire, mais composée de façon abstraite presque automatique, au sein de laquelle la gestuelle des tracés biseautés, ciselant papiers, toiles et murs, reste essentielle afin d’assoir ces recherches de compositions.

Au fil du temps, grâce à l’implication de différents organisateurs, bénévoles, artistes, acteurs culturels, structures et municipalités, Clément, connu sous le pseudonyme de Kens, parvient à concrétiser, parallèlement à sa recherche personnelle, de nombreux projets artistiques. Évoluant dans le cadre d’ateliers pédagogiques, d’expositions, de performances lors d’événements, de réalisations de peinture murales…

L’affiliation au projet Calligraffiti 
En 2015, il est sélectionné pour rejoindre le collectif international Calligraffiti, fondé par Niels « Shoe » Meulman, parmi 25 ambassadeurs mondiaux. Ce groupe d’artistes, nommé « Calligraffiti Ambassadors » fut élargi au nombre de 50, puis par la suite divisé et restreint.

Grâce à cette affiliation, Kens et ses partenaires calligraphes issus de plusieurs continents, réalisèrent plusieurs projets (productions collectives, expositions, fresques murales, photographies/vidéographies, diffusions).

Tout en préparant une grande exposition à la galerie Affenfaust d’Hambourg en Allemagne, événement alors très médiatisé et relayé sur le web avec presque 1 million d'abonnés sur Facebook, la presse, l’audio-visuel et autres.

Le travail (calligraphique) de l’artiste voit sa notoriété et sa visibilité élargie, aidé par les sponsors et différents intervenants/organisateurs.

Par la suite d’autres événements et expositions regroupent les différents ambassadeurs de ce projet/collectif, référent à la fois à la marque, au concept de l'artiste Shoe et à ce style pictural, version contemporaine d’une pratique d’écriture traditionnelle et universelle, très rependu désormais.

Expositions et projets 
 Octobre 2018: L'Eau dans la ville, dans le cadre du Prix du Graffiti et du Street Art 2018 - Pavillon de l'Eau - Paris - Vente aux enchères par Craie+Muller à l'Hôtel Drouot.
 Juillet 2017: Double Je (Association Couleur Vinaigre) / Exposition itinérante / Le Campo Santo - Orléans (45)
 Juin 2016: Exposition / Live "Street Art à Saint Merry" - Collectif Calligraffiti  - Paris - Châtelet
 Avril 2016: Interview pour le documentaire vidéo « Calligraphy, from paper to brick » (Collectifs Calligraphy Masters-Calligraffiti)
 Aout 2015: Peinture Live lors de la soirée Ya Basta! à La Bellevilloise - Paris
 Juilllet 2015: - Résidence et Exposition internationale à la galerie Affenfaust, Hambourg, Allemagne avec le Collectif Calligraffiti
2009-2010-2011: Événement "Les Sessions Volcaniques" - An'other Life / Session Libre - Aurillac (15)
De 2008 à 2019: Expositions personnelles dans des lieux d'art, lieux culturels et commerces.
 EP/Albums : "Calligraphe" en 2016 ; "Esquisses" en 2019.
 2018: Édition "Fragments" + Prints/Tirages d'oeuvres originales.

Articles connexes

Liens externes 
 http://www.calligraffitiambassadors.com/
 http://www.allcityblog.fr/26221-kens-astronote/
 https://paristonkar.net/2016/02/29/interview-k/
 https://instantsubtils.wordpress.com/2015/09/16/kens-symphonie-graphique/
 http://www.latitude91.fr/clement-kens-graffeur-10-ans/

Références 

Peintre français du XXIe siècle
Graffeur français